Koninkrijk Ahom, een historisch land in Zuid-Azië;
Ahomdynastie, de dynastie van koningen die dit land regeerden;
Ahom (volk), een volk in het noordoosten van India en noorden van Myanmar;
Ahom (taal), een tegenwoordig bijna uitgestorven Tai-taal die door de Ahom gesproken werd.